Aleksandr Bočarov – ex ciclista su strada russo
 Ėduard Nikandrovič Bočarov – regista sovietico
 Kostjantyn Mykolajovyč Bočarov, noto come Mélovin – cantante ucraino
 Nikita Bočarov – calciatore russo